Antun Bonačić – calciatore jugoslavo
 Duje Bonačić – canottiere jugoslavo naturalizzato croato
 Luka Bonačić – allenatore di calcio e calciatore croato
 Mirko Bonačić – calciatore jugoslavo
 Ozren Bonačić – ex pallanuotista jugoslavo